Витолд или Витолд Велики (; Стари Тракај, око 1350 – Тракај, 27. октобра 1430) био је један од најпознатијих владара Велике кнежевине Литваније. Владао је од 1392. до 1430. године. Имао је и титуле принца Гродне
(1370–1382) и принца Луцка (1387–1389).

Витолд је био укључен у потписавање Савеза с Пољском у замку Крева (у Белорусији) 1385. године. Крштен је 1386. године и добио је хришћанско име Александар. Подстицао је привредни развој Литваније и увео многе реформе.

У савременој Литванији, Витолд је национални херој. Био је важан симбол националне реформе Литваније у 19. веку. По њему је назван универзитет у Каунасу (Универзитет Витолда Великог) поводом 500. годишњице његове смрти, а у Литванији се могу наћи и бројни споменици подигнути у његову част, поготово из међуратног времена од 1918. до 1939. године.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1350.
Умрли 1430.
Велики кнежеви Литваније